The Cleaner (televisieserie, 2008), Amerikaanse serie uit 2008
The Cleaner (2021), Amerikaanse film uit 2021
Léon (film), een Franse film uit 1994, ook genoemd als The Cleaner